Malemba-Nkulu (plaats), een plaats in de Congolese provincie Haut-Lomami
Malemba-Nkulu (territorium), een bestuurlijke eenheid in de Congolese provincie Haut-Lomami